«Не ждали, не гадали!» — советский художественный фильм в жанре абсурдистской комедии положений.

Сюжет 

В квартиру, где живёт и ссорится семья (Лев Дуров и Евгения Глушенко), внезапно вламывается осёл. Все попытки изгнать осла кончаются безрезультатно. Не могут помочь ни милиция (В. Коровкин), ни ветеринарная служба (М. Данилов), ни местный хулиган-алкаш Коселков (В. Голубенко). И только вездесущим киношникам (Р. Фурман), которым понадобилось животное для съёмок, удаётся усыпить и удалить осла из квартиры.

В финале в соседней квартире, где живёт такая же обычная семья (А. Демьяненко и Н. Варлей), разгорается такая же обычная ссора...

В ролях 
 Лев Дуров — Роман Иванович Долгоруков
 Евгения Глушенко — его жена
 Валентин Голубенко — Коселков
 Николай Парфёнов — домоуправ
 Михаил Данилов — ветеринар (роль озвучил Юрий Саранцев)
 Евгений Моргунов — сосед
 Алексей Кожевников — сосед
 Леонид Марков — гендиректор Георгий Сергеевич
 Илья Рутберг — сотрудник НИИ
 Владимир Басов — дезинфектор
 Александр Демьяненко — профессор
 Наталья Варлей — жена профессора
 Роман Фурман — киношник
 Валентин Буров — дежурный милиционер
 Людмила Ксенофонтова — эпизод
 Любовь Руденко — защитница животных

Ссылки 
 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы 1982 года
Телефильмы СССР 1982 года
Фильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Виктора Титова